El Directorio Exit (Experts en el Tractament de la Informació) és una eina en línia que permet als professionals de la biblioteconomia, la documentació i l'arxivística posar-se en contacte amb altres persones expertes del sector. Per tal d'aconseguir això, el Directorio EXIT facilita el nom i els cognoms dels professionals inclosos, el seu àmbit d'especialitat i les seves dades de contacte: nom i adreça de la institució on treballa, telèfon, correu electrònic (personal o institucional) i web institucional, entre altres.

Va ser creat l'any 2005 i porta en funcionament des de llavors.

Criteris d'inclusió 
La inclusió al directori de nous membres està moderada per un Comitè Avaluador internacional que segueix uns criteris força flexibles, però acostuma a tenir en compte els aspectes següents:

 la participació en projectes d'investigació i desenvolupament
 l'activitat docent de l'individu
 la publicació de llibres i d'articles en revistes científiques avaluades
 l'experiència professional de certa responsabilitat en diaris, biblioteques o centres d'informació i documentació
 la disponibilitat d'un lloc web o pàgina personal
 el fet de ser citat a Google Acadèmic, així com en altres cercadors d'Internet, per raons professionals

Característiques 
El Directorio EXIT està gestionat per Tomàs Baiget, un destacat enginyer i documentalista català. D'altra banda, Josep-Manuel Rodríguez-Gairín és qui s'encarrega del desenvolupament tecnològic del lloc web i Jorge Franganillo del disseny d'interacció.

Algunes de les seves característiques més rellevants són les següents:

 l'estandardització d'entitats
 la presència de mecanismes que impedeixen la captura de les adreces de correu electrònic per part dels robots
 la inclusió d'un enllaç automàtic a les obres dipositades pel professional al repositori E-LIS
 la comprovació automàtica en temps real de la validesa de totes les dades que s'inclouen a la fitxa de les persones
 la conversió immediata de les fitxes als formats XML, RDF i vCard

A més, les persones que s'inclouen al directori poden demanar als gestors del web la possibilitat d'editar l'equació de cerca a Google, Google Acadèmic, Bing i Yahoo per tal d'optimitzar-la a cada persona.

Cooperacions 
Actualment, el Directorio EXIT està en procés de negociació amb diverses entitats amb l'objectiu d'establir enllaços mutus. Algunes d'aquestes entitats són les següents:

 E-LIS (E-prints in Library Information Science)
 BiD: revista científica d'accés obert especialitzada en els àmbits de les ciències de la informació, la documentació i la comunicació
 EPI: revista Profesional de la Información
 IraLIS: International registry for authors. Links to identify scientists
 Documentación Digital: Máster universitari en línia sobre Documentació Digital
 Biblios: Journal of Librarianship and Information Science.

Referències